De UEFA Cupfinale van het seizoen 1988/89 is de 16e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 3 en 17 mei. Het Italiaanse SSC Napoli nam het op tegen het Duitse VfB Stuttgart van trainer Arie Haan. De Italianen wonnen in eigen huis met 2-1 en hadden in Stuttgart genoeg aan een gelijkspel. 

De UEFA Cup is tot op heden de enige Europese trofee uit de geschiedenis van de Italiaanse club. Napoli had de eindzege vooral te danken aan de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. De club die tot voor de jaren 80 weinig won, werd na de komst van Maradona onder meer twee keer landskampioen. De Italiaanse jaren van de Argentijn worden beschouwd als de meest succesvolle periode uit zijn voetbalcarrière. In de heenwedstrijd van de UEFA Cupfinale zette Maradona een belangrijke strafschop om.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1989
Europacupvoetbal 1988/89
SSC Napoli
VfB Stuttgart
UEFA
UEFA